Бибоп — многозначный термин:

 Бибоп — музыкальный стиль
 Бибоп — персонаж комиксов и мультсериала «Черепашки-ниндзя», кабан-мутант
 «Ковбой Бибоп» — аниме-сериал.